Culloden (Geórgia)
Culloden (Virgínia Ocidental)
Batalha de Culloden

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história